Ойкю́ Чели́к (род. 13 июля 1987 года, Стамбул) —  турецкая актриса.

Биография 
Ойкю родилась 13 июля 1987 года в Стамбуле, там же окончила среднюю школу. Впервые на экранах Ойкю появилась в 2006 году 
, сыграв Эду в сериале «Селена». Играла роль Махфируз Султан в фильме "Махпейкер" и была главной претеденткой на роль Хюррем Султан в сериале «Великолепный век». Однако не прошла кастинг из-за лишнего веса (6 кг). И в итоге на роль Хюррем была выбрана  немецкая актриса Мерьем Узерли.
В 2019 - 2020 гг. Ойкю Челик снялась в роли сестры Ильбильге - хатун и вождя Огузского племени Умурогуллары Бейбулата - бея Сырмы - хатун в популярном сериале "Воскресший Эртугрул".

Личная жизнь 
Долгое время Ойкю встречалась с Толгой Карелем; отношения пары продлились до 2010 года.  В августе 2014 года Ойкю вышла замуж за бизнесмена Ахмета Мурата Чаканом, 29 ноября 2015 супруги развелись.

Фильмография 

Актрисы Турции